Németh Jenő
 Németh Jenő (?–?) Európa-bajnok birkózó
 Németh Jenő (1921) tanító
 Németh Jenő (1929) gépészmérnök, egyetemi tanár
 Németh Jenő (1939–2010) jogász, Barcs tanácselnöke (1967–89), közigazgatási hivatalvezető
hasonló nevűek
 Újfalusi Németh Jenő (1941) irodalomtörténész, egyetemi docens